Allomerus decemarticulatus novemarticulatus é uma espécie de inseto do gênero Allomerus, pertencente à família Formicidae.

Referências 

decemarticulatus novemarticulatus
Espécies descritas em 1942